North Andover ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 North Andover (Massachusetts)
 North Andover (Wisconsin)